Партизани — рід війська, військових формувань
 Партизани (Бостон) — перший пам'ятник членам польського повоєнного підпілля антикомуністичного і незалежницького, встановлений 1983 у місті Бостон штату Массачусетс (США)

Села:
 Партизани — Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Партизани — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Партизани — Херсонська область, Генічеський район

 Партизани — колишня назва селища міського типу Рикове, Херсонська область, Генічеський район
 Партизани — колишня назва села Новопавлівка, Запорізька область, Бердянський район

Залізниця:
 Партизани — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

Див. також 
 Партизан (значення)
 Кіберпартизани